„arany város” – Prága jelzője

 Aranyváros – az 1940-ben készült Virginia City című amerikai filmet Magyarországon Aranyváros címen mutatták be. 
 Aranyváros – 2002-ben készült magyar film.

Jegyzetek